Municipio de Woodrow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodrow (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Woodrow (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.